ЖДецим Юній Сілан () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського і плебейського роду Юніїв, його гілки Сіланів:
 Децим Юній Сілан — перекладач III—II століть до н. е.;
 Децим Юній Сілан Манліан () — політичний діяч II століття до н. е.;
 Децим Юній Сілан — політичний діяч I століття до н. е.;
 Децим Юній Сілан — сенатор I століття до н. е.;
 Децим Юній Сілан Торкват () — консул 53 року;
 Децим Юній Сілан — патрицій I століття до н. е. — I ст. нашої ери;
 Децим Юній Сілан Гетулік () — політичний діяч I століття;

Див. також 
 Юнії